Opsibidion är ett släkte av skalbaggar. Opsibidion ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Opsibidion